Kopulation (von lateinisch copulare ‚zusammenfügen‘) steht für:

 Geschlechtsakt bei Tieren, siehe Begattung
 Geschlechtsakt von Menschen, siehe Geschlechtsverkehr
 Gametenkopulation, die Verschmelzung von Eizelle und Spermium, siehe Befruchtung
 Zellkopulation bei Einzellern, siehe Cytogamie
 Kopulation (Gehölze), ein Verfahren der Veredelung von Gehölzen
 Copulation (veraltete Schreibweise), die Erklärung von zwei Personen zu „Mann und Frau“, siehe Trauschein

Siehe auch:
 Kopula